Турчешти има више значења:

 Турчешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Турчешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији